Als Kinzigtalstraße werden zwei Altstraßen bezeichnet, die die Täler der namensgebenden Flüsse durchlaufen:

 Die Kinzigtalstraße der Kinzig (Rhein), Baden-Württemberg
 Die Kinzigtalstraße der Kinzig (Main), Hessen